Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Chikuma :
 le , un croiseur protégé de classe Chikuma lancé en 1911 ;
 le , un croiseur lourd de classe Tone lancé en 1938 qui participe à la Seconde Guerre mondiale.

Nom de bateau